Golubac est un toponyme qui peut désigner :
le mont Golubac, un sommet des monts Tara, en Serbie ;
Golubac, une localité et une municipalité de Serbie situées dans le district de Braničevo ;
Golubac, une localité de Serbie située dans la municipalité de Mionica, district de Kolubara.